Toponímia:
 Madison (Alabama)
 Madison (Arkansas)
 Madison (Carolina del Nord)
 Madison (Dakota del Sud)
 Madison (Florida)
 Madison (Geòrgia)
 Madison (Illinois)
 Madison (Indiana)
 Madison (Kansas)
 Madison (Minnesota)
 Madison (Mississipí)
 Madison (Missouri)
 Madison (Nebraska)
 Madison (Nova Hampshire)
 Madison (Nova Jersey)
 Madison (Nova York)
 Madison (Ohio)
 Madison (Pennsilvània)
 Madison (Virgínia)
 Madison (Virgínia de l'Oest)
 Madison (Wisconsin), capital de l'estat de Wisconsin als Estats Units d'Amèrica 
 Madison Heights (Virgínia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Madison Lake, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Madison Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Fort Madison, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 New Madison, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 North Madison, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Miscel·lània:
 James Madison (Port Conway, Virgínia, 1751 – Montpelier, Virgínia, 1836), advocat i President dels Estats Units (1809-17)
 Madison Avenue, avinguda del borough de Manhattan, a la ciutat de Nova York
 Els ponts de Madison, pel·lícula estatunidenca dirigida i interpretada per Clint Eastwood
 Madison Square Garden, pavelló de la ciutat de Nova York, Estats Units
 Kelly Madison